Klibansky ist der Name von:

 Erich Klibansky (1900–1942), deutscher Lehrer
 Raymond Klibansky (1905–2005), kanadischer Philosoph